Мохамед Яттара (; ) — гвинейский футболист, нападающий национальной сборной Гвинеи.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной школы «Олимпик Лион».

С 2010 года выступал за вторую команду в любительском чемпионате. В начале 2012 года Мохамед поехал на просмотр в «Арль-Авиньон» из Лиги 2 и после удачно проведенной товарищеской игры против «Ним Олимпик», подписал контракт на полгода на правах аренды, получив футболку с девятнадцатым номером. Первый гол он забил уже во втором матче и сразу стал основным игроком клуба, проведя до конца сезона 19 матчей.

Летом Яттара вернулся в «Лион», но почти сразу, 3 августа 2012 года, был отдан в аренду новичку Лиги 1 «Труа», с которым и дебютировал в элитном дивизионе, однако не смог помочь сохранить команде прописку в Лиге 1.

Летом 2013 года Яттара снова вернулся в «Лион», и снова почти сразу был отдан на сезон в аренду — на этот раз в «Анже» из Лиги 2.

17 июля 2015 года за 2 миллиона евро перешёл в бельгийский «Стандард».

В январе 2016 года был отдан в полугодичную аренду во французский «Анже».

В январе 2017 года был отдан в аренду во французский «Осер». Затем перешел в клуб на постоянной основе.

Карьера в сборной 
Дебютировал Мохамед за национальную сборную Гвинеи в матче против сборной Марокко 15 августа 2012 года, заменив в перерыве матча Исмаэля Бангуру.

Был включен в состав сборной на Кубок африканских наций 2015 в Экваториальной Гвинеи, на котором забил гол на групповой стадии в ворота сборной Кот-д’Ивуара (1-1).

Летом 2019 года на Кубке африканских наций в Египте, Мохамед был вызван в состав своей национальной сборной. В третьем матче против Бурунди отличился двумя забитымы голами, а команда победила 2:0 и вышла в 1/8 финала.

Статистика

Клубная

Международная

Голы за сборную

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Статистика на сайте footballdatabase.eu

Футболисты Гвинеи
Игроки сборной Гвинеи по футболу
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Арль-Авиньон»
Игроки ФК «Труа»
Игроки ФК «Анже»
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Осер»